GMR kan verwijzen naar:
 GMR (tijdschrift), een tijdschrift over computerspellen.
 GMR (motorfiets), Günther Michel Racing, een Duits motorfietsmerk.
 Giant magnetoresistance, een kwantummechanisch effect bij dunne lagen van afwisselend ferromagnetisch en niet-magnetisch materiaal